Шимолин (Шимолина) — фамилия:

 Шимолин, Павел Евсимович — Герой Социалистического Труда, токарь сборочного цеха № 17 завода «Волгоцеммаш», Куйбышевская область.

 Шимолина, Христина Филипповна — Герой Социалистического Труда, звеньевая колхоза «Общий труд» Благовещенского района Алтайского края.